John Fitch puede referirse a:
John Fitch, inventor estadounidense.
John Fitch, piloto de automovilismo estadounidense.

Véase también 
Jon Fitch, peleador de artes marciales estadounidense.